The Long Way Home (englisch für „Der lange Weg nach Hause“) steht für:

Film und Fernsehen:
 The Long Way Home (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1960)
 The Long Way Home (1985), australischer Fernsehfilm von Catherine Millar (1985)
 The Long Way Home (1989), britischer Fernsehfilm von Michael Apted (1989)
 Originaltitel von Ins Gelobte Land, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Mark Jonathan Harris (1997)
 Originaltitel von Der lange Weg zurück, US-amerikanischer Fernsehfilm von Glenn Jordan (1998)

Musik:
 The Long Way Home (Confession-Album), Studioalbum der Band Confession (2011)
 The Long Way Home (Donots-Album), Studioalbum der Band Donots (2010)
 The Long Way Home (Terri-Clark), Studioalbum der Musikerin Terri Clark (2009)

Siehe auch:
 A Long Way Home, Begriffsklärung